Зоран Јанковић може да се односи на:
 Зоран Јанковић (политичар), политичар у Словенији, српско-словеначког порекла.
 Зоран Јанковић (критичар), српски критичар
 Зоран Јанковић (ватерполиста), југословенски ватерполиста
 Зоран Јанковић (фудбалер), српско-бугарски фудбалер
 Зоран Јанковић (продуцент), продуцент и оснивач Кошутњак филма